Cantonul Metzervisse este un canton din arondismentul Thionville, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Aboncourt || align="right" | 392 || align="right" | 57920 || align="right" | 57001
|-
| Bertrange || align="right" | 2 670 || align="right" | 57310 || align="right" | 57067
|-
| Bettelainville || align="right" | 628 || align="right" | 57640 || align="right" | 57072
|-
| Bousse || align="right" | 2 981 || align="right" | 57310 || align="right" | 57102
|-
| Buding || align="right" | 596 || align="right" | 57920 || align="right" | 57117
|-
| Budling || align="right" | 178 || align="right" | 57970 || align="right" | 57118
|-
| Distroff || align="right" | 1 616 || align="right" | 57925 || align="right" | 57179
|-
| Elzange || align="right" | 782 || align="right" | 57970 || align="right" | 57191
|-
| Guénange || align="right" | 7 092 || align="right" | 57310 || align="right" | 57269
|-
| Basse-Ham || align="right" | 2 326 || align="right" | 57970 || align="right" | 57287
|-
| Hombourg-Budange || align="right" | 518 || align="right" | 57920 || align="right" | 57331
|-
| Inglange || align="right" | 400 || align="right" | 57970 || align="right" | 57345
|-
| Kédange-sur-Canner || align="right" | 1 083 || align="right" | 57920 || align="right" | 57358
|-
| Kemplich || align="right" | 160 || align="right" | 57920 || align="right" | 57359
|-
| Klang || align="right" | 246 || align="right" | 57920 || align="right" | 57367
|-
| Kœnigsmacker || align="right" | 2 118 || align="right" | 57970 || align="right" | 57370
|-
| Kuntzig || align="right" | 1 201 || align="right" | 57970 || align="right" | 57372
|-
| Luttange || align="right" | 904 || align="right" | 57935 || align="right" | 57426
|-
| Metzeresche || align="right" | 840 || align="right" | 57920 || align="right" | 57464
|-
| Metzervisse || align="right" | 1 888 || align="right" | 57940 || align="right" | 57465
|-
| Monneren || align="right" | 382 || align="right" | 57920 || align="right" | 57476
|-
| Oudrenne || align="right" | 741 || align="right" | 57970 || align="right" | 57531
|-
| Rurange-lès-Thionville || align="right" | 2 304 || align="right" | 57310 || align="right" | 57602
|-
| Stuckange || align="right" | 1 027 || align="right" | 57970 || align="right" | 57767
|-
| Valmestroff || align="right" | 253 || align="right" | 57970 || align="right" | 57689
|-
| Veckring || align="right" | 683 || align="right" | 57920 || align="right" | 57704
|-
| Volstroff || align="right" | 1 445 || align="right" | 57940 || align="right" | 57733
|}
 
 

Cantoane în Moselle